Друга лига СР Југославије у сезони 1999/00 било је прво такмичење у оквиру зоне Север, након проширења Друге лиге на три уместо дотадашње две зоне. Зона Север у сезони 1999/00. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва савезна лига, а нижа Републичке лиге.

Београд је освојио титулу првака Друге лиге — „Север”, са датим 65, а примљених 35 голова, уз гол разлику 30 и освојена 72 бода. У 5. колу избио је на прво место и није силазио са те позиције до краја првенства.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратио је 171.400 посетилац, што чини просек од 597 гледалаца по утакмици, 5.041 по колу, односно 9.522 по клубу.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.300 жута и 126 црвена картона, или просечно 42 картона по колу, 79 картона по клубу и по утакмици 5 картона.

За сезону 2000/01. у Прву савезну лигу прешао је:
Београд, Београд као првопласирана екипа 
Из лиге испадају као најлошије пласирани тимови:
{| align=left class="wikitable" style="background:#ffe4e1;
||13. Бечеј, Бечеј
||14. Биг Бул, Бачинци
|- 
||15. Кабел, Нови Сад
||16. Динамо, Панчево
|- 
||17. OФК Кикинда, Кикинда
||18. Палилулац Крњача, Београд	
|}

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
| style="background:#fff; text-align:center;"|1. Палилулац
Крњача

| style="background:#fff; text-align:center;"|2. БСК

Борча

| style="background:#fff; text-align:center;"|3. Бечеј

Бечеј

| style="background:#fff; text-align:center;"|4. Колубара
Лазаревац

  

| style="background:#fff; text-align:center;"|5. ЧСК Пивара

Челарево

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|6. ОФК Железничар

Београд

	

|-
| style="background:#fff; text-align:center;"|7. Динамо
Панчево

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|8. Телеоптик

Земун, Београд
 

| style="background:#fff; text-align:center;"|9. Младост

Апатин

| style="background:#fff; text-align:center;"|10. ОФК Звездара

Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|11. Врбас

Врбас

| style="background:#fff; text-align:center;"|12. Цемент

Беочин

|- 
| style="background:#fff; text-align:center;"|13. Биг Бул

Бачинци

	
 
| style="background:#fff; text-align:center;"|14. Нови Сад

Нови Сад

| style="background:#fff; text-align:center;"|15. Кабел
Нови Сад

| style="background:#fff; text-align:center;"|16. OФК Кикинда

Кикинда

| style="background:#fff; text-align:center;"|17. Раднички 

Нови Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|18. БеоградБеоград

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

<div style="width:1470px; height:595px; overflow-y:auto; margin:0 left; border:0px solid #BBB">
{| style="font-size:95%; text-align:center;" class="wikitable"
!align="right"| !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !!!! !!!!!!Укупно!!Просек
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло1
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.600||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 825
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло2.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |50
|style="background: #ffe4e1;" |5.950||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 661
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло3.
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |7.200||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 900
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло4.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #ffe4e1;" |6.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 733
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло5.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |2.500
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |900
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.500||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 929
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло6.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |5.800||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 644
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло7.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #C0FFC0;" |1.300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |6.150||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 769
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло8.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |5.150||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 572
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло9.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 733
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |5.450||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 606
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style=background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.300||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 788
|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |600
|style="background: #ffe4e1;" |5.400||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 600
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |4.800||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 600
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 14.
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |5.200||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 650
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |100
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |3.550||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 444
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 16.
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #ffe4e1;" |2.000||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 333
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |750
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |3.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 400
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||3.650||11.200||2.100||10.600||9.500||5.200||4.500||5.050||7.400||1.300||4.150||5.600||1.700||4.400||5.300||3.200||3.550||4.450||92.850||
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:7) 521||(:8) 1.400||(:8) 263||(:9) 1.178||(:8) 1.188||(:7) 743||(:8) 563||(:8) 631||(:8) 925||(:8) 163||(:8) 519||(:8) 700||(:5) 340||(:7) 629||(:8) 663||(:8) 400||(:8) 444||(:10) 445||||
|-----
!align="right"| !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !!!! !!!!!!Укупно!!Просек
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 18.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #ffe4e1;" |5.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 622
|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 19.
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |5.850||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 650
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 20.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |100
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #ffe4e1;" |3.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 400
|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 21.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |450||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |6.700||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 838
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 22.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #ffe4e1;" |4.600||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 511
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 23.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |800||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |5.550||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 917
|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 24.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |5.500||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 611
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 25.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |5.500||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 611
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 26.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |3.250||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 406
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 27.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |2.900||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 414
|- style="text-align:right;"
! style="text-align: left"| Коло 28.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #ffe4e1;" |4.300||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 478
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 29.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |3.700||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 463
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 30.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |2.000||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |1.500
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |7.300||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 811
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 31. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300
|style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000
|style="background: #ffe4e1;" |3.800||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 475
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 32.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |4.000||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 444
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 33.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |200
|style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |3.100||style="background: #ffe4e1;" |(:8) 388
|- style="text-align:right;"
!style="text-align: left"| Коло 34.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500
|style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |800
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100
|style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—
|style="background: #ffe4e1;" |3.300||style="background: #ffe4e1;" |(:9) 367
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||1.550||7.500||2.200||5.000||7.900||9.300||4.400||2.500||6.400||2.500||4.400||6.100||1.800||3.000||3.400||1.600||3.100||5.900||78.550||
|-  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:8) 194||(:8) 938||(:9) 244||(:8) 625||(:8) 988||(:10) 930||(:9) 489||(:9) 278||(:9) 711||(:8) 313||(:9) 489||(:8) 763||(:3) 600||(:8) 375||(:9) 378||(:8) 200||(:8) 388||(:7) 843||||
|-  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"
!style="text-align: right" |Укупно сезона
||5.200||18.700||4.300||15.600||17.400||14.500||8.900||7.550||13.800||3.800||8.550||11.700||3.500||7.400||8.700||4.800||6.650||10.350||171.400'||
|-  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"
!style="text-align: right"|Просек сезоне
||(:15) 347||(:16) 1.169||(:17) 253||(:17) 918||(:16) 1.088||(:17) 853||(:17) 524||(:17) 444||(:17) 812||(:16) 238||(:17) 503||(:16) 731||(:8) 438||(:15) 493||(:17) 512||(:16) 300||(:16) 416||(:17) 609||{{tooltip|(:18)9.522|Просек по клубу}}||
|-----
!align="right"| !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !! !!!! !!!!!!Укупно!!Просек
|}
</div>

</div>

{|
|-
|valign="top"|

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Резултати

Статистика
{| align=left
|valign="top"|
{| class="infobox" style="font-size: 95%; width: 46em;"
|- style="background: #98A1B2;" 
! colspan="2"  style="text-align:center; font-size:medium; background:#dcdbd6;"| Статистички подаци|- 
| Одиграно кола || 34 од 34
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број утакмица у колу || 9 
|- 
| Одиграно утакмица || 306 од 306 
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број победа домаћих екипа || 185
|- 
| Број мечева без победника ||55
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Број победа гостујућих екипа ||66
|- 
| Укупно датих голова || 838
|- style="background: #C0FFC0;" 
| style="text-align: right"|по колу: ||24,6
|- 
| style="text-align: right"| по мечу: ||2,74
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Укупан број голова домаћих екипа || 554
|- 
|style="text-align: right"|по колу: ||16,3
|- style="background: #C0FFC0;" 
|style="text-align: right"| по мечу: ||1,81
|- 
| Укупан број голова гостујућих екипа || 284
|- style="background: #C0FFC0;" 
|style="text-align: right"|по колу: ||8,4
|- 
|style="text-align: right"|по мечу: ||0,93
|- style="background: #C0FFC0;" 
| Највећа победа домаћег тима||(+9)Биг Бул, Бачинци - Палилулац Крњача (9:0)|- 
| Највећа победа гостујућег тима ||(-3)Палилулац Крњача - Младост, Апатин (0:3)
|- style="background: #C0FFC0;"  
|                                     ||Палилулац Крњача - Врбас, Врбас (0:3)
|- 
|                                     ||Палилулац Крњача - Нови Сад, Нови Сад (0:3)
|- style="background: #C0FFC0;" 
|                                     ||Палилулац Крњача - Раднички ,  (0:3)
|- 
|                                     ||Палилулац Крњача - Београд, Београд (0:3)
|- style="background: #C0FFC0;" 
|                                     ||Цемент, Беочин - Београд, Београд (0:3)
|- 
|                                     ||Биг Бул, Бачинци - ОФК Звездара,  (0:3)
|- style="background: #C0FFC0;" 
|                                     ||OФК Кикинда, Кикинда - Београд,  (0:3)
|- 
|                                     ||Раднички ,  - ОФК Железничар,  (0:3)
|- style="background: #C0FFC0;" 
|                                     ||Телеоптик, Земун - Колубара, Лазаревац (0:3)
|- 
| Највише датих голова у мечу ||(+9)Биг Бул, Бачинци - Палилулац Крњача (9:0)
|- style="background: #C0FFC0;"
|colspan="2" |
|}
|}

Позиције на табели по колима

Табела 

 За сезону 2000/01. у Прву савезну лигу прешао је:
 Београд, Београд као првопласирана екипа 
 Из лиге испадају као најлошије пласирани тимови:
{| align=left class="wikitable" style="background:#ffe4e1;
||13. Бечеј, Бечеј
||14. Биг Бул, Бачинци
||15. Кабел, Нови Сад
|-
||16. Динамо, Панчево
||17. OФК Кикинда, Кикинда
||18. Палилулац Крњача, Београд	
|}

 Нови чланови друге лиге „Север” за сезону 2000/01 су:
 Бежанија, Бежанија Београд
 Млади Обилић, Београд
 Младост, Лукићево
 Будућност, Банатски Двор
 Као и повратници из Прве лиге:
 Пролетер, Зрењанин
 Хајдук, Београд и 
 Спартак, Суботица

Напомене

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1999/00. у југословенском фудбалу